Le glacier Esmark est un glacier situé en Géorgie du Sud.
 Le glacier Esmark est un glacier situé sur l'île du Spitzberg.